Порфирий Кореницкий () (, , Харьковская губерния — , , Харьковская губерния) — малороссийский поэт.

Биография 
Автор сатирических поэм «Куряж» (распространялась в списках), «Вечерницы» (1841), басен, стихов, в которых наследовал бурлескный стиль «Энеиды» И. Котляревского. Используя в своих произведениях фольклорный материал, описывал крестьянский быт и обычаи.

В альманахе Александра Корсуна «Сніп» (1841) напечатал большую сатирическую поэму «Вечерницы» () — по отзыву Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, «грубую по содержанию, но бойкую и живую по стиху». В альманахе Евгения Гребенки «Ластивка» (1841) поместил басню «Панько та Веретва», с сатирическими намеками на сельское духовенство. Как утверждается в историческом романе Миколы Сиротюка «Забелели снега», за свои сатирические стихи Кореницкий был исключён из семинарии и вскоре после этого в пьяном виде замёрз насмерть.

Похоронен в с. Кунье Изюмского уезда.

Примечания

Ссылки 

Поэты Украины
Украинские поэты
Похороненные в Изюмском районе
Родившиеся в Харьковской области